Чемпіонат Польщі з футболу 2017-18 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 14 липня 2017 року та фінішував 20 травня 2018 року. Кожна з 16 команд зіграла 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграла турнір за медалі, друга вісімка виявить двох невдах чемпіонату також у одне коло.

Свій 13-й титул чемпіона здобула «Легія» (Варшава).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Перший етап

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Лехія було знято 1 очко через проблеми з ліцензуванням.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

   

 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

  

 

Примітки: 
1. З клубу Лехія було знято 1 очко через проблеми з ліцензуванням.

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2018
Польща
Польща
2017 у Польщі
2018 у Польщі